Over the Rainbow – Connie Talbot albuma
Over the Rainbow – Óz, a csodák csodája egyik dala